Свято-Димитриевская церковь:

 Церковь Дмитрия Солунского
 Церковь Дмитрия Донского